Beach (Dacota do Norte) — cidade dos Estados Unidos
Beach City (Texas) — cidade dos Estados Unidos
A Praia — filme britânico de 2000 (título original: The Beach)
Praia — em português

Desambiguações de topônimos